Dzama steht für: 

 Marcel Dzama (* 1974), ein kanadischer Zeichner und Objektkünstler
 Nafaanra, eine Senufo-Sprache im Nordwesten Ghanas
 Dzama (Rum), eine Rummarke aus Madagaskar

Siehe auch:
 Zama